Клэрмонт (}:
 Клэрмонт, Крис — американский сценарист комиксов и новеллист, имеющий британское происхождение.

США 
 Клэрмонт (город, Миннесота) — город в округе Додж, штат Миннесота, США.
 Клэрмонт (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Додж, Миннесота, США.

ЮАР 
 Клэрмонт (Кейптаун) — деловой район Кейптауна

См. также 
 Клермонт, 
 Клермон,